Герб муниципального образования «Рже́вский район» Тверской области Российской Федерации.

Герб утверждён Решением № 126 Собрания депутатов Ржевского района Тверской области 8 октября 2003 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 1397.

Описание герба 
«В червлёном (красном) поле с зелёной каймой в виде щита, восстающий золотой лев с лазоревым оком, языком и таковыми же когтями».

Описание символики и история герба 

Герб Ржевского района имеет в основе герб города Ржева (1996 года), дополненный зелёной каймой, символизирующей природу и сельскохозяйственные угодья, окружающие районный центр (географически Ржевский район окружает город Ржев).

С 1996 по 2003 год Ржевский район в качестве официального символа использовал герб города Ржева.

8 октября 2003 года был утверждён собственный герб Ржевского района, который имел следующее описание: «В червлёном поле с зелёной каймой вдоль нижнего и боковых краёв щита поверх всего восстающий золотой лев с лазоревыми глазами, языком и когтями».

26 мая 2005 года было принято решение Собрания депутатов Ржевского района "Об утверждении геральдических знаков Ржевского района и Положения «О гербе и флаге Ржевского района» и было решено утвердить прошедшие геральдическую экспертизу герб и флаг района и Положение о них.

В Положении о гербе Ржевского района геральдическое описание герба было изменено: «В червлёном (красном) поле с зелёной каймой в виде щита, восстающий золотой лев с лазоревым оком, языком и таковыми же когтями».

Герб района разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: Лавренов Владимир Ильич, Мочёнов Константин Фёдорович

См. также 
 Гербы районов Тверской области
 Флаг Ржевского района

Примечания

Источники 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — , «Гербы и флаги», 2005. — 296 с., ил.\
 Лавренов В. И. Гербы городов и районов Тверской области, 2004.

Гербы районов России
Гербы Тверской области
Гербы с изображением львов